Cornice ima više značenja:
 Cornice, Chieti
 Cornice, La Spezia